Indre har flere betydninger:
 Indre – departement i Frankrig
 Indre (matematik) – et begreb i matematik
 Indre (flod) – en flod i Frankrig